Santa María la Mayor (ital.: Santa Maria Maggiore bzw. Santa Maria la Major) ist der Name folgender Kirchen in Spanien:

Kollegiatkirchen
 Colegiata de Santa María la Mayor (Alquézar), Provinz Huesca
 Colegiata de Santa María la Mayor (Alcañiz), Provinz Teruel
 Colegiata de Santa María la Mayor (Antequera), Provinz Málaga
 Colegiata de Santa María la Mayor (Barcelona)
 Colegiata de Santa María la Mayor (Bolea), Provinz Huesca
 Colegiata de Santa María la Mayor (Caspe), Provinz Saragossa
 Colegiata de Santa María la Mayor (Ronda), Provinz Málaga
 Colegiata de Santa María la Mayor (Salas), Asturien
 Colegiata de Santa María la Mayor (Talavera de la Reina), Provinz Toledo
 Colegiata de Santa María la Mayor (Toro), Provinz Zamora

Kirchen
 Santa María la Mayor (Alcalá de Henares), Autonome Gemeinschaft Madrid
 Santa María la Mayor (Andujar), Provinz Jaén
 Santa María la Mayor (Baena), Provinz Córdoba
 Santa María la Mayor (Béjar), Provinz Salamanca
 Santa María la Mayor (Ciudad Real), Provinz Ciudad Real
 Santa María la Mayor (Coca), Provinz Segovia
 Santa María la Mayor (Epila), Provinz Saragossa
 Santa María la Mayor (Guadalajara), Provinz Saragossa
 Santa María la Mayor (Huescar), Provinz Granada
 Santa María la Mayor (Linares), Provinz Jaén
 Santa María la Mayor (Medina Sidonia), Provinz Cádiz
 Santa María la Mayor (Morella), Provinz Castellón
 Santa María la Mayor (Ólvega), Provinz Soria
 Santa María la Mayor (Pontevedra), Provinz Pontevedra
 Santa María la Mayor (Soria), Provinz Soria
 Santa María la Mayor (Trujillo), Provinz Cáceres
 Santa María la Mayor (Uncastillo), Provinz Saragossa

Santa Maria la Major steht für
 Santa Maria la Major (Inca)

Siehe auch:
 Santa María la Real